Storico militare, è noto in particolare per i contributi sul Fronte italiano della prima guerra mondiale.

Biografia 
Docente di storia e filosofia, è un ricercatore indipendente nel campo della storia militare, con particolare riferimento al primo conflitto mondiale. Membro della Società italiana di storia militare, opera nei comitati scientifici di diversi convegni nazionali e internazionali. È membro del Progetto Ortigara sul recupero del patrimonio storico della prima guerra mondiale sulle Prealpi vicentine. 

Ha pubblicato decine di libri, collaborando in particolare con gli storici Paolo Gaspari e Mario Isnenghi e fornendo contributi significativi alla storiografia della Brigata Sassari durante il primo conflitto mondiale. E' consulente dello Stato maggiore della Difesa su temi di storia militare. Svolge inoltre l'attività di traduttore, concentrandosi su quella dei memoriali di combattenti austriaci e tedeschi nella grande guerra.

Opere 
 Paolo Pozzato, Paolo Volpato, Monte Grappa giugno 1918. Nelle memorie italiane e austro-ungariche. Itinera Progetti.
 Mario Isnenghi, Paolo Pozzato, Oltre Caporetto. La memoria in cammino. Voci dai due fronti. Marsilio Editori
 Paolo Pozzato, Ruggero Dal Molin La chiave dell'Altopiano. Maggio 1916: la caduta di Cima Portule, la battaglia decisiva della Strafexpedition. Itinera Progetti
 Paolo Pozzato, Paolo Volpato, Mario Busana Guerra sulle tre cime e Dolomiti di Sesto. Itinera Progetti
 Giacomo Bollini, Paolo Gaspari, Paolo Pozzato La grande guerra italiana. Le battaglie. Le 12 battaglie dell'Isonzo, le tre del Piave, le battaglie sul Grappa e sugli Altipiani, Gaspari Editore
 Vittorio Corà, Paolo Pozzato,  Ruggero Dal Molin L'altopiano ritrovato. L’altopiano dei sette comuni nelle immagini inedite dell’archivio Francesco Zambon. Itinera Progetti
 Mario Busana, Paolo Pozzato ,  Ruggero Dal Molin edito da Guida ai campi di battaglia dell Altopiano dei Sette Comuni. 1: Monte Ortigara. Gaspari Editore.
 Tibor Balla ,  Patrizia Dal Zotto ,  Paolo Pozzato L'inferno di pietra. Austriaci ed ungheresi sul Carso. Itinera Progetti
 Paolo Pozzato Vittorio Veneto. La battaglia della vittoria (24 ottobre-4 novembre 1918) ISTRESCO
 Paolo Pozzato Un anno sull altipiano con i Diavoli rossi. Gaspari editore
 Paolo Pozzato,  Enrico Cernigoi Lupi grigi nel Mediterraneo. Le imprese dei sommergibili tedeschi nella prima guerra mondiale. Itinera Progetti
 Paolo Pozzato,  Tibor Balla Il Piave. L'ultima battaglia della grande guerra. Rossato
 Paolo Gaspari,  Paolo Pozzato,  Ferdinando Scala. I generali italiani della grande guerra. Atlante biografico. 2: C-Z. Gaspari editore
 Fabio Bertini,  Lisa Bregantin,  Paolo Gaspari,  Paolo Pozzato, Giuseppe Ricuperati L'insegnamento della storia. Strumento per la formazione dei cittadini. Gaspari editore
 Paolo Gaspari,  Paolo Pozzato, Paolo Volpato, L'ultima carica verso il Paradiso. Cavalleggeri e bersaglieri il 4 novembre 1918 a Paradiso di Pocenia. Gaspari editore
 Livio Vanzetto, Paolo Pozzato, La grande guerra e il Veneto dal 1915 al 1917. Canova editore
 Ruggero Dal Molin,  Paolo Pozzato E Bassano andò alla guerra... 1914-1918. Attiliofraccaroeditore
 Paolo Gaspari, Paolo Pozzato, Enrico Pino (prefazione). I generali italiani della grande guerra: A-B: atlante biografico., Gaspari, 2011.
 Paolo Gaspari, Paolo Pozzato, Ferdinando Scala, I generali italiani della Grande guerra, C-Z, Gaspari, 2019.

Collegamenti esterni 
 
 Stato Maggiore Difesa - Consulenti Collaboratori
 Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea Ettore Gallo